La nazionale di calcio femminile dell'Egitto è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dell'Egitto, gestita dalla Federazione calcistica dell'Egitto (Egyptian Football Association - EFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, risultando inattiva da oltre 18 mesi la nazionale femminile non occupa alcuna posizione nel FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Oltre alla Confédération Africaine de Football, come le altre nazionali di calcio che rappresentano l'Egitto negli incontri internazionali, è membro dell'Union of North African Football Federations (UNAF) (Nordafrica) e della Union of Arab Football Associations (UAFA) (paesi arabi)

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non qualificata
 2003: non partecipante
 2007: non qualificata
 2011: non partecipante
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: fase a gironi
 2000: non qualificata
 2002: non partecipante
 2004: non partecipante
 2006: non qualificata
 2008: non partecipante
 2010: non partecipante
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: fase a gironi
 2018: non qualificata
 2022: non qualificata

Partecipazioni alla Coppa delle Nazioni Arabe femminile 
 2006: 4º posto

Partecipazioni al UNAF Women's Tournament 
 2009: 3º posto

Note

Voci correlate 
 Campionato egiziano di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Egitto
 Nazionale di calcio dell'Egitto

Collegamenti esterni 
 

Egitto
Femminile
Calcio